Maria Anna Sidonia Gräfin Kottulinska, Baronin von Kottulin und Krzizkowitz (* 12. Mai 1707; † 6. Februar 1788 in Wien) entstammte einem bekannten österreichisch-oberschlesischen Adelsgeschlecht und war Fürstin von Liechtenstein.

Biografie 
Sie wurde als Tochter von Franz Karl Graf Kottulinsky, Baron von Kottulin und Krzizkowitz und seiner Gemahlin Maria Antonia Gräfin von Rottal geboren.

Sie heiratete am 22. August 1729 in Vaduz (Liechtenstein) den mit erst 39 Jahren bereits dreimal verwitweten liechtensteinischen Fürsten Josef Johann Adam, nur vier Monate nach dem Tod seiner dritten Gemahlin. Jedoch nach nur dreijähriger Ehe, im Alter von 42 Jahren, starb der Fürst am 17. Dezember 1732 in seinem Schloss in Feldsberg.

Die Ehe des Paares blieb kinderlos. Fürstin Maria Anna heiratete am 10. Oktober 1740 Graf Ludwig Ferdinand von Schulenburg-Oeynhausen (1701–1754). Sie starb am 6. Februar 1788 in Wien und wurde in der Wallfahrtskirche Mariabrunn (heute im Wiener Stadtteil Hütteldorf) bestattet.

Quellen 
 Cercle d'Études des Dynasties Royales Européenes: La Principauté de Liechtenstein, Lamorlaye.
 Geneagraphie
 

Fürstin (Liechtenstein)
⚭Maria Anna #Kottulinsky
Geboren 1707
Gestorben 1788
Frau